The Blight – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
The Blight – cortometraggio del  2008 diretto da Rouzbeh Rashidi